Кетчам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кетчам, Дженнифер (более известна под псевдонимом Пенни Флейм; род. 1983) — американская модель и порноактриса.
 Джек Кетчам (настоящее имя Даллас Мэйр; 1946—2018) — американский писатель в жанре ужасов.